Dariusz Karaś (ur. 16 grudnia 1982 w Toruniu) – polski ekonomista, specjalista w dziedzinie teorii gier.

Życiorys 
W czasach szkolnych fantastycznie zapowiadający się matematyk - w latach 1992-1997 był m.in. wielokrotnym laureatem wojewódzkiej ligi zadaniowej i kangura europejskiego. W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu w klasie o profilu z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim, będąc także laureatem konkursu matematycznego Pitagoras. Następnie podjął studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył z wyróżnieniem w 2006 roku na dwóch specjalnościach: metody ilościowe w zarządzaniu oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Przed ukończeniem 30. roku życia uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w specjalności ekonometria. Jego rozprawa, której promotorem była Elżbieta Szulc, dotyczyła zastosowania modelu ekonometrycznego w procedurach aukcyjnych. W międzyczasie odbył staż na uczelni hiszpańskiej Universidad de Castilla-La Mancha. W 2009 roku zdobył stypendium badawcze Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla doktorantów w ramach programu "Krok w przyszłość". W czasie studiów doktoranckich prowadził jednocześnie zajęcia na UMK z ekonometrii oraz statystyki opisowej i statystyki matematycznej. W latach 2014-2015 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonometrii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie uzyskał awans na uczelnię warszawską.

Od 2010 roku jest ekspertem funduszy unijnych w zakresie analizy finansowo-ekonomicznej. Od tego czasu współpracował z urzędami marszałkowskimi województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Ocenia projekty w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz programów krajowych. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 dokonał weryfikacji ponad 500 wniosków o dofinansowanie.

Jest pomysłodawcą szkoleń pn. Dni Kreatywności, które stworzył w 2007 roku, a od 2009 do 2011 roku (ostatnia edycja) odbywały się pod patronatem (ówczesnej) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto w latach 2008-2013 koordynował w województwie kujawsko-pomorskim wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week).

Od 2010 roku jest członkiem Mensa Polska.

Przypisy 

Polscy ekonomiści
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Toruniu